Доре — имя собственное.

Фамилия
 Доре, Алина Степановна (? — ?) — оперная и камерная певица, педагог.
 Доре, Гаранс (род. 1975) — французский фотограф, иллюстратор, журналист.
 Доре, Гюстав (1832—1883) — французский гравёр, иллюстратор и живописец.
 Доре, Жан-Мари (1938—2016) — гвинейский политик, премьер-министр с 2010 года.
 Доре, Феребори (род. 1989) — футболист.
 Доре, Эдна (1921—2014) — британская актриса.
Топоним
 Доре — озеро в провинции Саскачеван (Канада).

См. также 
 Дюре, Франциск Жозеф (1804—1865) — французский скульптор.